Вильягран (Villagrán) — фамилия и топоним, встречающийся в испаноязычных странах.

Топонимы 
 Вильягран — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато;
 Вильягран — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Вильягран — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Вильягран — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

Известные носители 
  — участник войны за независимость Мексики.
  — аргентинский теннисист.